Zločinački umovi: Preko granice () američka je kriminalistička televizijska serija koja prati rad MJ-a, tj FBI-eve Međunarodne jedinice (), čije je središte u Kvantiku (Virdžinija). Serija se razlikuje izvorne i prvog ogranka jer agenti putuju u druge države i gradove gde se dogode zločini počinjeni nad američkim državljanima.

Opis 
U glavnu postavu ulaze Geri Sajnajs, Alana de la Garza, Danijel Heni, Tajler Džejms Vilijams i Eni Femki.

Uloge 

 Geri Sajnajs kao Džek Garet
 Alana de la Garza kao Klara Seger
 Danijel Heni kao Metju Simons
 Tajler Džejms Vilijams kao Ras Montgomeri
 Eni Femki kao Mej Džarvis

Epizode 

<onlyinclude>

Američke serije